Soemmerring ist der Name folgender Personen:

 Detmar Wilhelm Soemmerring (1793–1871), deutscher Arzt
 Margarethe Elisabeth Soemmerring (1768–1802), deutsche Malerin und Kupferstecherin
 Samuel Thomas von Soemmerring (1755–1830), deutscher Anatom, Anthropologe, Paläontologe und Erfinder

Soemmerring bezeichnet des Weiteren:
 (189398) Soemmerring, ein Asteroid
 Soemmerring-Ganglion, Teil des Gehirns, siehe Substantia nigra
 Sömmerringgazelle, eine afrikanische Antilope

Siehe auch: Sömmering